Octopoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Octopoteuthis ingår i familjen Octopoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bläckfiskar
Octopoteuthis